Garland kan verwijzen naar verschillende steden in de Verenigde Staten:
Garland (Arkansas)
Garland (North Carolina)
Garland (Nebraska)
Garland (Pennsylvania)
Garland (Tennessee)
Garland (Texas)
Garland Independent School District
Garland (Utah)
Garland (Wyoming)

Garland kan ook verwijzen naar eens stad in het Verenigd Koninkrijk:
Garland (Liverpool)

Garland verwijst ook naar een Belgische band:
Garland music